Stanisław Pelc (1895–1980) – pułkownik dyplomowany piechoty Wojska Polskiego, odznaczony Orderem Virtuti Militari i Krzyżem Niepodległości z Mieczami
 Stanisław Pelc (1896–1956) – porucznik piechoty Wojska Polskiego, magister praw, dziennikarz, odznaczony Orderem Virtuti Militari, Krzyżem Niepodległości z Mieczami i Krzyżem Walecznych

Przypisy